Motociklistična Velika nagrada Nemčije 2004 je bila osma dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2004. Potekala je 18. julija 2004.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2004
2004